Венус, Блок SL 6/07,  — нефтяное месторождение в Сьерра-Леоне. Расположено на атлантическом побережье. Открыто в сентябре 2009 года с скважиной Venus B-1.

Нефтеносность связана с отложениями мелового возраста.

Оператором месторождении является американская нефтяная компания Anadarko Petroleum (65 %). Другие партнеры испанско-аргентинский Repsol (25 %) и Tullow Oil (10 %).

Ссылки 
 Anadarko Announces Discovery Offshore Sierra Leone

Нефтяные месторождения Сьерра-Леоне